Az 1987-es női vízilabda-Európa-bajnokságot Strasbourgban, Franciaországban rendezték 1987. augusztus 16. és augusztus 23. között. A tornát a címvédő holland válogatott nyerte, a magyar csapat ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A hét csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1987-es férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1987
Európa-bajnokság N